Fundación del Valle es una institución independiente y sin ánimo de lucro que se fundó en el año 1988. Estos 20 años de trabajo han servido para que miles de niños y mujeres en el mundo (especialmente en los países más necesitados) sean educados para construir una sociedad más justa.

El eje de su proyecto es: "Fundación del Valle: educación camino para la paz", es decir, entienden que la educación es un bien esencial y es la clave para disminuir la pobreza mundial. Todo esto se construye bajo tres pilares: la infancia, la juventud y la mujer. 

La Fundación del Valle fue clasificada por el Orden Ministerial el 25/04/1988 y está inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el n.º 28/0855.

¿A qué se dedican?

Cooperación al Desarrollo 
En países que están en vías de desarrollo la Fundación del Valle fomenta con sus proyectos la creación de nuevas oportunidades y ayuda a la disminución de las desigualdades sociales. Desde sus inicios han ejecutado proyectos en los Territorios Palestinos, Kenia, Mozambique, Perú, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Hasta el año 2006 ejecutaron 58 proyectos de cooperación internacional. El 45% del importe total gestionado fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, el 35% por comunidades autónomas y el 20% restante por entidades privadas y socios colaboradores.

Sensibilización de los jóvenes en España - Sentido de la solidaridad 
Sus campañas de sensibilización muestran a los jóvenes y a la sociedad española en general la problemática de los países en los que la Fundación del Valle ejecuta actualmente proyectos de cooperación: Perú, Honduras, El Salvador, Guatemala y Kenia.

Promoción Educativa de la mujer 
La mujer es la clave para el desarrollo humano en todos los ámbitos de la vida, de ella depende en gran parte la subsistencia de millones de familias en el mundo. Ayudando a la educación de la mujer consigues que se beneficie no solo ella sino su familia, su comunidad y su entorno.

Dentro de este ámbito, la Fundación del Valle realiza proyectos en España y en países de Europa y África. Dichos proyectos se concentran en:

Apoyo a Centros Educativos 
Fundación del Valle asumió en el año 2000 el reto de la ampliación y el traslado del Centro Educativo Fuenllana a la zona sur de Madrid. Para conseguirlo apoyaron económicamente a este proyecto en reconocimiento a la gran labor que venían realizando a favor de la educación de la integración laboral de la mujer.

Ayudas económicas para la gestión y gastos de estructura de diversas asociaciones juveniles 
Este tipo de ayudas sirven para que las Asociaciones promuevan, creen o arrienden locales para el desarrollo de actividades que tengan como finalidad la formación cultural, profesional y humana de gente joven y mujeres trabajadoras.

Programa de Ayudas Reintegrables 
Tiene como finalidad la concesión de créditos a mujeres estudiantes que, transcurridos 5 años desde la terminación de sus estudios, sean devueltos por sus beneficiarias en mensualidades adaptadas a las circunstancias de cada una.

Promoción de la mujer en otros países 
Desde el año 2004 la Fundación del Valle promueve la formación de la mujer tanto integral como humana y cultural para que puedan participar con mayor eficacia en la sociedad y contribuyan a la mejora del entorno en donde viven.

Enlaces externos 
 Fundación del Valle
 Fundación del Valle - Qué Hacemos
 Consumer: Fundación del Valle
 Blog Fundación del Valle
 Facebook Fundación del Valle

Organizaciones no gubernamentales de España
Fundaciones de España
Pobreza